Mamm Douar (signifiant «Terre Mère» en breton) est un «rassemblement festif et militant» fondé en 2009 en Bretagne. Depuis 2013, il se déroule à Saint-Nolff, près de Vannes (Morbihan).

Historique

Les débuts 
Mamm Douar est organisé par l'association Ingalañ, qui milite pour le commerce équitable local et international. La première édition de Mamm Douar s'est tenue à Campénéac en 2009, en réaction à un projet de création d'un centre d'enfouissement à proximité de la forêt de Brocéliande. La seconde édition de l'événement a lieu à Arradon.

Édition 2013 
En 2013, Mamm Douar s'installe à Saint-Nolff. Grâce à la venue de Manu Chao, qui s'y produit, l'événement accueille  personnes en une seule journée. Se décrivant comme un « festival mais pas seulement », Mamm Douar propose, dans son enceinte, un «village» d'une quarantaine de structures militantes, œuvrant notamment pour la solidarité internationale, le transport à la voile, le syndicalisme paysan, la défense de la langue bretonne, la défense des océans, etc.

Édition 2014 
L'édition 2014 de Mamm Douar est prévue pour durer trois jours, du 27 au 29 juin. L'événement accueille des artistes français (HK et Les Saltimbanks, Sergent Garcia, As de Trêfle...), bretons (City Kay, Empire Dust...), allemands, américains, etc. Plusieurs périodes de débats sont aussi prévus, notamment avec une intervention des Pussy Riot, un échange autour du prisonnier politique amérindien (Sioux) Leonard Peltier et une conférence-débat autour de la résistance des agriculteurs burkinabés contre les OGM.

Références

Liens externes 
 
 

Festival de musique dans le Morbihan
Altermondialisme